Рой Конахер (,  5 жовтня 1916, Торонто —  29 грудня 1984, Вікторія) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Член Зали слави хокею з 1998 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Його рідні брати Ліонель та Чарлі також відомі хокеїсти. Дядько Піта Конахера та Браяна Конахера.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1933 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Чикаго Блек Гокс».

У сезоні 1948–1949 років став найкращим бомбардиром регулярного чемпіонату НХЛ.

Загалом провів 532 матчі в НХЛ, включаючи 42 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1939, 1941.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1949.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1949.
 Трофей Арта Росса — 1949.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Торонто
канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Члени зали слави хокею
Канадці шотландського походження
Померли у Вікторії (Британська Колумбія)